Acompáñame, pel·lícula musical espanyola de 1966;
 Acompáñame, telenovel·la mexicana de 1977;
 Acompáñame, musical peruà estrenat el 2006;
 Acompáñame, àlbum de Rocío Dúrcal;
 Acompáñame, àlbum de Yuri & Mijares.